Szwajcaria:
 Gurzelen – miejscowość w gminie Ried bei Kerzers, w kantonie Fryburg
 Gurzelen – gmina w kantonie Berno, w okręgu Thun

Inne:
 Gurzelen – stadion w Biel/Bienne